Föderl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Föderl-Schmid (* 1971), österreichische Chefredakteurin
 Eduard Föderl (1909–1974), österreichischer Bildhauer und Restaurator
 Karl Föderl (1885–1953), österreichischer Komponist
 Markus Föderl (* 1964), österreichischer Redakteur